

Persone 
 Ariodante Fabretti (1816-1894) – patriota, storico e politico italiano
 Claudio Fabretti (1967) – giornalista e critico musicale italiano
 Eolo Fabretti (1912-1998) – politico e sindacalista italiano
 Raffaele Fabretti (1618-1700) – storico e archeologo italiano

Altro 
 Fondazione Ariodante Fabretti – centro di ricerca e documentazione sulla morte e il morire
 Fondazione Raffaele Fabretti – fondazione per lo studio della cultura antica e contemporanea